En Pologne, Antoniew peut désigner : 

dans la voïvodie de Łódź
 Antoniew, village du powiat de Kutno,
 Antoniew, village du powiat de Pabianice,
 Antoniew, village de la gmina de Aleksandrów Łódzki,
 Antoniew, village de la gmina de Głowno.

dans la voïvodie de Mazovie
 Antoniew, village de la gmina de Nowa Sucha,
 Antoniew, village de la gmina de Sochaczew,
 Antoniew, village du powiat de Żyrardów.